Korabljova (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk

 Personen
 Irina Vladimirovna Korabljova (1957) - Russische actrice
 Anzjela Michajlovna Korabljova (1961) - Wit-Russische actrice
 Valerija Joerjevna Korabljova (1978) - Russische journalist die tv-nieuwsprogramma's runt